Serie A1 bezeichnet die obersten italienischen Spielklassen im:

 Eishockey: Serie A (Eishockey)
 Handball: Serie A (Handball)